Abu Sahl Ahmad ibn Hasam al-Hamduwi, oficial gaznèvida del .
 Abu Sahl al-Kukhandi, visir dels gaznèvides el .
 Abu Sahl Lakshan, oficial dels sultans gaznèvides el segle XI
 Abu Sahl Muhammad, cortesà gaznèvida el .